Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1956 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Shirley Fry je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Shirley Fry (prvakinja)
  Althea Gibson (finale)
  Louise Brough (četrtfinale)
  Dorothy Knode (četrtfinale)
  Margaret duPont (četrtfinale)
  Shirley Bloomer (polfinale)
  Betty Pratt (polfinale)
  Darlene Hard (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1956